Bukovje Bistransko je naseljeno mjesto (selo) u sastavu općine Bistra. Nalazi se u Zagrebačkoj županiji. Površina naselja iznosi 3,11 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 382 stanovnika.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji